Andrew Albers (né en 1985), joueur de base-ball canadien ;
 Anni Albers (1899-1994), artiste américaine d'origine allemande ;
 Chip (Stanley) Albers (né en 1962), acteur américain ;
 Christijan Albers (né en 1979), pilote automobile néerlandais ;
 Felice Albers (née en 1999), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon ;
 Hans Albers (1891-1960), acteur et chanteur allemand ;
 Henri Albers (1866-1926), baryton néerlandais ;
 Hubertus Albers (né en 1965), comédien allemand connu sous son nom de scène d'Atze Schröder ;
 Josef Albers (1888-1976), peintre allemand, professeur du Bauhaus ;
 Matt Albers (né en 1983), joueur de base-ball américain ;
 Robin Albers (né en 1958), DJ néerlandais connu sous le pseudonyme de Jaydee.

Toponyme 

 Albers, un village du comté de Clinton dans l'Illinois, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Projection d'Albers, projection cartographique équivalente conique